

Такео — провінція на півдні країни.
 Такео — столиця провінції Такео.

Такео — місто на північному заході острова Кюсю.

Такео — японське ім'я
 Арісіма Такео — письменник
 Вакабаясі Такео — футболіст
 Мікі Такео — політик, 66-й прем'єр-міністр Японії
 Такахасі Такео — футболіст
 Фукуда Такео — політик, 67-й прем'єр-міністр Японії
 Хіросе Такео — офіцер Імперського флоту Японії